La Salzadella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salsadella, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 La Salzadella (kommun i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar